La ligne 65 est une ancienne ligne du tramway vicinal d'Anvers de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Anvers à Kapellen entre  et .

Histoire 

 : mise en service en traction électrique entre Anvers et Sint-Mariaburg; écartement du Cap (); la section Anvers - Merksem Kleine Barreel est commune avec la ligne Anvers - Wuustwezel; exploitation par la société des Vicinaux anversois (VA); capital 22.

 : mise à l'écartement métrique ().

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : extension de Sint-Mariaburg vers Kapellen.

 : extension de Kapellen vers Kapellen (Putte) Frontière.

 : section Kapellen - Kapellen (Putte) reprise par la nouvelle ligne Anvers - Kapelle (Putte).

 : suppression, remplacement par un autobus sous le même indice.

Exploitation

Films de destination

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal d'Anvers
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers